Aira (ciutat), ciutat de la prefectura de Kagoshima, al Japó 
 Aira (gènere), gènere de plantes de la família de les poàcies
 Aira (Landes), municipi al departament de les Landes (Nova Aquitània, França)
 Cantó d'Aira, cantó al districte de Mont de Marsan (departament de les Landes, França)
 César Aira (Coronel Pringles, 1949), escriptor i traductor argentí 
 José Maria Aira Lindoso (Ponferrada, 1976), futbolista lleonès que ocupà la posició de defensa, i posteriorment feu d'entrenador  
 Toni Aira i Foix (Barcelona, 1977), periodista català, doctor en comunicació